De achttiende etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 25 mei 2017 van Moena (Val di Fassa) naar Urtijëi (Ortisei, Sankt Ulrich) in het dal van Gherdëina (Val Gardena, Grödental). De etappe was 137 kilometer lang. Onderweg waren er vijf gecategoriseerde klimmen (twee van de eerste, twee van de tweede en een van de derde categorie) en twee tussensprints.

Uitslag

Klassementen 

18
Sport in Zuid-Tirol